Cherbourg este un oraș vechi în Franța, care și-a schimbat denumirea în 2016 după ce a absorbit alte localități. Cherbourg se poate referi, de asemenea, la:
 Cherbourg-en-Cotentin
 Portul Cherbourg
 Baza Navală Cherbourg
 Cherbourg-Octeville, o fostă comună franceză, care a fuzionat în Cherbourg-en-Cotentin în 2016
 Cherbourg
 Cherbourg, Queensland, un oraș din Australia

Vezi și 
 Aeroportul Cherbourg – Maupertus
 Bătălia de la Cherbourg (iunie 1944)
 Raidul asupra orașului Cherbourg (1758)
 Umbrelele din Cherbourg, un film francez regizat de Jacques Demy (1964)

Dezambiguizare